Kuroda se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nagamichi Kuroda
 Tokubei Kuroda